Carlson steht für:
 Carlson (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Symmetrische Carlson-Form, mathematischer Begriff der Integralrechnung

Carlson ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carlson (Florida) 
 Carlson (Nebraska) 
 Carlson (Pennsylvania) 
 Carlson (Texas) 
 Carlson (Washington) 
 Carlson (Wyoming) 

folgender geografische Objekte in Antarktika:
 Carlson Buttress, Felssporn im Queen Elizabeth Land
 Carlson-Gletscher im Grahamland, Antarktische Halbinsel
 Carlson Inlet, Bucht im Ellsworthland
 Carlson Peak, Berg im Ellsworthland
 Carlson Island (Carlson-Insel), mehrere Inseln

Unternehmen:
 Carlson Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Carlson Companies, US-amerikanisches Hotel- und Touristikunternehmen

Siehe auch:
 Carlsson
 Carlzon
 Karlson
 Karlsson
 Karlzon
 Carlsohn